Peter Handke, scrittore austriaco
Jan Krištof Handke, pittore ceco